El nombre de Enrique Medina puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Enrique Medina (Nacido en 1937). Escritor y profesor universitario argentino.
 Enrique Medina Ortega, más conocido como Quique Medina (nacido en 1974). Exfutbolista alemán nacionalizado español.
 Enrique Medina, exfutbolista español.